POLA1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 462 амінокислот, а молекулярна маса — 165 913.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, реплікація ДНК, ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном заліза, ДНК, групою 4Fe-4S, залізо-сірчаною групою. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Недостатня експресія цього гену внаслідок інтронної мутації приводить до розвитку рідкого іммунологічного синдрому Сітчастий пігментний розлад, пов'язаний з X-хромосомою, основними маніфестаціями якого є стерильне запалення, високий титр інтерферону-альфа у крові,  та функціональний дефект NK-клітин.

Ряд екзонних мутацій у гені POLA1 може привести до розвитку інтелектуальної деградації та недорозвиненості.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Полімерази